Чемпионат мира по фристайлу 1997 года — 6-й в истории чемпионат мира, прошедший с 6 по 9 февраля в японской Иидзуне, где год спустя прошли соревнования по фристайлу в рамках Олимпиады. Были разыграны медали в четырёх дисциплинах — могуле, акробатике, лыжном балете и в комбинации у мужчин. Всего было разыграно 7 комплектов наград.

Результаты

Мужские соревнования

Лыжный балет 
7 февраля 1997

Могул 
8 февраля 1997

Акробатика 
9 февраля 1997

Комбинация 
6 февраля 1997

Женские соревнования

Лыжный балет 
7 февраля 1997

Могул 
8 февраля 1997

Акробатика 
9 февраля 1997

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Чемпионаты мира в Японии
Февраль 1997 года
Международные соревнования по фристайлу в Японии